Renke steht für:

 eine Fischgattung, siehe Coregonus

Vorname:
 Renke Brahms (* 1956), deutscher evangelischer Theologe und Pastor
 Renke Korn (* 1938), deutscher Schriftsteller und Regisseur

Siehe auch:
 Ränke